

Persone 
 Alexander Unzicker – fisico e scrittore tedesco
 Rae Unzicker – attivista per i diritti umani statunitense
 Robert Unzicker – entomologo statunitense
 Wolfgang Unzicker – scacchista tedesco, grande maestro internazionale